Быценков — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области России. Входит в состав Сергиевского сельского поселения.

История 
В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР поселок Сергиевского отделения Краснояружского племзавода переименован в Быценков.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснояружского района